Chevalierella (grassenfamilie), een geslacht van planten uit de grassenfamilie
Chevalierella (vlinders), een geslacht van vlinders